St. Raphael bezeichnet:

 einen Erzengel, siehe Raphael (Erzengel)

diesem Erzengel geweihte Kirchen, unter anderem:
 ehem. St. Raphael (Berlin)
 St. Raphael (Heidelberg)
 St. Raphael (München)
 St. Raphael (Parsau)	
 St. Raphael (Wolfsburg)
 Sankt Raphael (Wuppertal)
weitere
 St. Raphael (Tamit), Ägypten

Klöster:
 Kloster St. Raphael, ehemaliges Kloster der Ordensgemeinschaft der Töchter vom Heiligen Kreuz in Aachen

Siehe auch:
 St. Raphael-Schulen Heidelberg
 Saint-Raphaël (Begriffsklärung)
 San Rafael